Dobrino () ist ein russischer Ortsname:
 Dobrino (Jaroslawl) in der Oblast Jaroslawl
 Dobrino (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Nautzken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Dobrino (Smolensk, Demidow) im Rajon Demidow, Oblast Smolensk
 Dobrino (Smolensk, Duchoschtschina) im Rajon Duchoschtschina, Oblast Smolensk